Ринат Шайхуллович Юсупов () — тракторист колхоза имени Карла Маркса Чекмагушевского района БАССР, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родился 1 января 1947 г. в с. Рапатово Чекмагушевского района БАССР.
Образование — среднее.

Трудовую деятельность начал в 1962 году в колхозе имени Карла Маркса Чекмагушевского района. В 1965 году окончил Чекмагушевское профессионально-техническое училище, приобрел специальность механизатора. Проработал более 30 лет в колхозе им. Карла Маркса.

Р. Ш. Юсупов систематически добивался высокопроизводительной работы техники, высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Трудился вначале на тракторе Т-74, затем — на К-701. За девять месяцев 1976 года выработал 3197 условных гектаров пашни при плане 2000 и обязательстве 2300 условных гектаров, что составляло 160 процентов к плану и 139 процентов к обязательствам. Систематически выполнял сменные нормы на 150—155 процентов. На вспашке зяби в отдельные дни при сменной норме 11,5 гектара доводил выработку до 23 гектаров при высоком качестве обработки земли.

В 1976 г. бригада, в которой работал Р. Ш. Юсупов, на 1780 гектарах собрала по 26,1 центнера зерна, нa отдельных участках был получен более высокий урожай: с 120 гектаров собрано по 38 центнеров пшеницы «саратовская-36», с 70 гектаров — по 41 центнеру ячменя «носовский-6».

Способствовал получению колхозом на площади 3500 гектаров по 25,4 центнера зерновых и выполнению одним из первых в республике повышенных обязательств по продаже зерна. Государству было продано 43 852 центнера хлеба, что составляло 104 процента к повышенным обязательствам и 110 процентов к народно-хозяйственному плану.

За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 г. Р. Ш. Юсупову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1997—2004 гг. работал инженером-технологом СПК имени Карла Маркса. В 2007 г. вышел на пенсию.

Живёт в Чекмагушевском районе РБ.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1949
 два ордена Ленина (1974, 1976)
 орден Трудового Красного Знамени (1972)
 медали
 премия Ленинского комсомола (1976).

Литература 
 Герои труда / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2011. — Т. 7: Ф-Я. — 624 с.

Ссылки 
 
 
 http://zemlyaki.name/person.php?person_id=92

Трактористы
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС